Линдберг () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Реген. Население составляет 2394 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 108,90 км². Официальный код — 09 2 76 130.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии